Dürck ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Dürck (1809–1884), deutscher Porträt- und Genremaler
 Hermann Dürck (1869–1941), deutscher Pathologe und Bakteriologe
 Johanna Dürck, Geburtsname von Johanna Herzog-Dürck (* 1902), Psychotherapeutin